Кмит — фамилия. Известные носители:

 Кмит, Галина Васильевна (1921—2019) — советский и российский фотограф, фотохудожник, фотокорреспондент.
 Кмит, Денис Алексеевич (1959—2019) — советский и российский киноактёр.
 Кмит, Екатерина Борисовна (род. 1969) — российская актриса.
 Кмит, Инна Леонидовна (1932—1996) — советская и российская актриса.
 Кмит, Леонид Александрович (1908—1982) — советский актёр.

См. также 
 Кмиты — дворянский род.